Kubik može označavati različite količine zapremine:
 kubni metar - uobičajno u tehničkim naukama
 kubni centimetar - uobičajno u medicini